

Marina 
 Classe Bhumibol Adulyadej – 2 unità navali della Kongthap Ruea Thai

Persone 
 Bhumibol Adulyadej – re di Thailandia, nono sovrano della dinastia Chakri
 Mahidol Adulyadej – principe thailandese